Михаил Алексеевич Василик ( 20 января 1935, Рахны, Винницкая область, УССР, СССР — 05 февраля 2005, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский , . Доктор философских наук (1971), профессор, действительный член трех академий, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кавалер орден «Знак Почета», декан гуманитарного факультета, заведующий кафедрой политологии СПБГПУ в 1990–2005 гг.

В 1985 году под руководством  профессора М.А. Василика в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина (Санкт-Петербургский политехнический университет  Петра Великого) был создан факультет общественных наук (ФОН), в который вошли  кафедры истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политической экономии, научного коммунизма, а в 1988 году на этом факультете была образована  кафедра отечественной и зарубежной культуры.  В 1989 году, в связи с началом перестройки,  кафедра истории КПСС  была  переименована в кафедру «История»; кафедра марксистско-ленинской философии – в кафедру «Философия», кафедра научного коммунизма  стала кафедрой «Политология». 

Первым деканом  гуманитарного факультета (1990–2005) был профессор М.А. Василик.

Труды 
Опубликованы монографии:
 Основы теории коммуникации: Учебник /Под ред. проф. О-75 М.А. Василика. — М.: Гардарики, 2003. — 615 с.: ил.

 Политология. Хрестоматия ― Изд-во Гардарики 1999. ― 844 с.;

 Политология ― Изд-во Гардарики 1999. ― 368 с.;

 Практикум по курсу Политология ― Изд-во Гардарики 1999. ― 384 с.;

 Политология. Словарь-справочник ― Изд-во Гардарики 2000. ― 328 с.;

 Основы социологии и политологии. Учебное пособие ― Изд-во Гардарики 2000. ― 400 с.;

 Избирательная система России. Словарь-справочник ― 	Издательство Михайлова В. А. 2000. ― 160 с.;

 Политология. Элементарный курс ― Изд-во Гардарики 2003. ― 270 с.;

Награды и звания 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

 Орден «Знак Почета»

 Действительный член трех академий

 Доктор философских наук

 Профессор

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Ссылки 
 История Гуманитарного института СПбПУ
 Фонд знания "Ломоносов" - Василик Михаил Алексеевич
 Литература Василик Михаил Алексеевич
 45 лет кафедре политологии СПБГПУ

Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Деканы